Открытый чемпионат Шотландии по снукеру 2000 года (, более известен как Regal Scottish Open 2000 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 28 марта по 9 апреля в Абердине (Шотландия). Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Марка Уильямса со счётом 9:1.

Высший брейк 

 147 — Ронни О'Салливан (1/16 финала)
 147 — Стивен Магуайр (1-й квалификационный раунд)

Результаты 

1/32 финала

Матчи по 5 побед

 Стивен Хендри 5:0 Ли Уокер  
 Крейг Харрисон 5:4 Энди Хикс  
 Мэттью Стивенс 5:1 Патрик Дельсем  
 Стив Джеймс 5:3 Брайан Морган  
 Фергал О’Брайен 5:1 Марк Грэй  
 Джеймс Уоттана 5:2 Питер Лайнс  
 Ник Дайсон П:отказ Стивен Ли  
 Грэм Дотт 5:2 Шон Стори  
 Алистер Картер 5:3 Джон Пэррот  
 Пол Дэвис 5:3 Терри Мёрфи  
 Стив Дэвис 5:0 Дэвид Маклеллан  
 Дэйв Харольд 5:3 Мик Прайс  
 Маркус Кэмпбелл 5:4 Джимми Уайт  
 Иан Брамби 5:3 Даррен Морган  
 Ронни О'Салливан 5:4 Дэйв Финбоу  
 Квинтен Ханн 5:0 Уэйн Браун  

 Марк Уильямс 5:1 Джон Ларднер  
 Кристьян Хельгасон 5:3 Джейми Бёрнетт  
 Марк Кинг 5:3 Дрю Хенри  
 Эльфи Бёрден 5:4 Джо Свэйл  
 Энтони Хэмилтон 5:1 Карл Броутон  
 Крис Смолл 5:3 Род Лоулер  
 Кен Доэрти 5:2 Иан Маккалох  
 Гэри Уилкинсон 5:4 Джонатан Бёрч  
 Алан Макманус 5:0 Ноппадон Ноппачорн  
 Марко Фу 5:2 Тони Драго  
 Гэри Понтинг 5:2 Пол Хантер  
 Билли Снэддон 5:2 Джо Перри  
 Питер Эбдон 5:0 Стюарт Петтман  
 Доминик Дэйл 5:0 Хью Эбернети  
 Джон Хиггинс 5:2 Энтони Дэвис  
 Мартин Кларк 5:2 Найджел Бонд

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
2000 год в снукере
Международные спортивные соревнования в Абердине
Апрель 2000 года
Март 2000 года
Спорт в Шотландии в 2000 году